Janzen ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alexander Janzen (* 1985), deutsch-russischer Eishockeyspieler
 Chantal Janzen (* 1979), deutsche und niederländische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Claus Janzen (* 1962), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Regisseur
 Daniel Hunt Janzen (* 1939), US-amerikanischer Evolutionsbiologe
 Hans Janzen (1885–1944), deutscher Landrat
 Henry H. Janzen (1901–um 1975), deutscher Missionar und Schriftsteller
 Horst Janzen (1930–1978), deutscher Maler
 Jacqueline Janzen (* 1993), deutsche Eishockeyspielerin
 Jasmin Janzen (* 1992), deutsche Politikerin (SPD)
 Karl-Heinz Janzen (1926–2016), deutscher Gewerkschaftsfunktionär
 Lee Janzen (* 1964), US-amerikanischer Golfer
 Marianne Janzen (* 1981), deutsche Violinistin
 Pit Janzen (* 1944), deutscher Filmarchitekt, Bühnen- und Szenenbildner
 Rhoda Janzen (* 196?), US-amerikanische Schriftstellerin

 Sergei Janzen (* 1987), deutsch-russischer Eishockeyspieler
 Steve Janzen (* 1982), kanadisch-deutscher Basketballspieler
 Ulrich Janzen (* 1930), deutscher Politiker (SPD)
 Wolf-Rüdiger Janzen (* 1941), deutscher Wirtschaftsfunktionär

Siehe auch 
 Jansen
 Jantzen

Familienname
Deutscher Personenname